Amore nero – romanzo di Maria Pace Ottieri del 1984
 Amore nero – singolo dei Sugarfree del 2009, dall'album In simbiosi
 Amore nero – film del 2011 diretto da Raoul Bova